Tuupovaara var tidigare en självständig kommun i landskapet Norra Karelen i Östra Finlands län.  Tillsammans med Kiihtelysvaara kommun sammanslogs Tuupovaara den 1 januari 2005 med Joensuu stad.

Tuupovaara hade 2 176 invånare (2003).

Före detta finländska kommuner
Joensuu